Imperatrix steht für:
 die weibliche Form von Imperator
 das Passagierschiff des Österreichischen Lloyd Imperatrix (1888)
 den Asteroiden (1200) Imperatrix